Fakultet za inženjerski menadžment osnovan je 2010. godine. Fakultet je prva visokoškolska institucija čije je programe priznalo Društvo inženjerskog menadžmenta Srbije i ima ustanovljenu tehničku saradnju sa najelitnijm inženjerskim preduzećima u oblastima inženjeringa, informatike i telekomunikacija u Srbiji, koja je od direktne koristi studentima.

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, na Fakultetu se organizuju:
 osnovne akademske studije i
 diplomske akademske studije.

Fakultet za inženjerski menadžment obrazuje najkvalitetnije kadrove koji su jasno prepoznatljivi po stručnim veštinama, sposobnostima privrednog umrežavanja i kreativnom pronalaženju rešenja za izazove koje inženjerski menadžment pred njih postavlja.

Vizija i misija 
Vizija Fakulteta za inženjerski menadžment je unapređenje inženjerskih veština, društveni i privredni doprinos Srbiji i regionu kroz unapređenje znanja i razvijanje kreativnosti i intelektualnih sposobnosti studenata.

Obrazovanje najkvalitetnijih stručnih kadrova iz oblasti inženjerskog menadžmenta, informaciono-telekomunikacionih tehnologija i finansijskog poslovanja, u skladu sa najsavremenijim svetskim naučnim i stručnim dostignućima i privrednim kretanjima je MISIJA koja postaje ostvarljiva.

O organizaciji 
Katedru kao unutrašnji organizacioni oblik nastavno-naučne jedinice, čine nastavnici i saradnici koji izvode nastavu na predmetima u okviru studijskih programa svih stepena odnosno nivoa studija.

Na Fakultetu postoje sledeće katedre: Tehničko-tehnološka katedra
 Katedra za informaciono komunikacione tehnologije
 Katedra za strane jezike
 Katedra za menadžmentNa Fakultetu za inženjerski menadžment postoje i sledeće nenastavne organizacione jedinice:
 Centar za razvoj karijere
 Centar za međunarodnu saradnju
 Centar za preduzetništvo
 Administrativni centar
 Računski centar
 Pravna služba
 Računovodstveni centar
 Medija centar

Vidi još 
 Inženjerski menadžment

Spoljašnje veze 
 Društvo inženjerskog menadžmenta Srbije             
 Fakultet za inženjerski menadžment    
 IEEE Engineering Management Society 

Факултети у Београду